Stele Maraş steht für folgende hethitischen Werke:

 Stele Maraş 12 im Archäologischen Museum Kahramanmaraş
 Stele Maraş 15 im Archäologischen Museum Kahramanmaraş
 Stele Maraş A/1 im Archäologischen Museum Adana